Le Pont des Soupirs (Ponte dei Sospiri) est un pont célèbre de Venise. D'autres ponts portent également ce nom, qui a aussi été donné à des œuvres musicales.

Ponts 
 Le Pont des Soupirs (Ponte dei Sospiri), un des nombreux ponts de Venise.
 Le Pont des Soupirs (Bridge of Sighs) de l'université de Cambridge en Angleterre.
 Le Pont des Soupirs (Bridge of Sighs) du New College Lane à Oxford en Angleterre.
Le Pont des Soupirs (Puente de los Suspiros) est un pont construit en 1876 à Barranco au Pérou.

Œuvres musicales 
Le Pont des Soupirs (Bridge of Sighs), un album de Robin Trower, sorti en 1974.
Le Pont des Soupirs, un opéra-bouffe de Jacques Offenbach, créé en 1861.